Andrea Colonna di Stigliano – imprenditore e politico italiano
 Andrea Colonna di Stigliano, IV principe di Sonnino – militare italiano
 Ferdinando Colonna di Stigliano, II principe di Sonnino – nobile italiano
 Ferdinando Colonna di Stigliano, II principe di Stigliano – diplomatico italiano
 Gioacchino Colonna di Stigliano, IV principe di Stigliano – nobile italiano
 Giuliano Colonna di Stigliano, I principe di Sonnino – nobile italiano
 Marcantonio Colonna di Stigliano, III principe di Sonnino – militare e politico italiano
 Marcantonio Colonna di Stigliano, III principe di Stigliano – nobile italiano
 Nicola Colonna di Stigliano – cardinale italiano